Франсуа́ Шевалье́:

  (1914—2012) — французский историк.
  (1733—1815) — французский священник и политический деятель.
 Шевалье, Франсуа-Феликс (1705—1800) — французский историк.
 Шевалье, Франсуа Фюльжи (1796—1840) — французский ботаник, альголог, миколог и врач.
 Примечания